Niemcy:
 Schweighausen – dzielnica gminy Jagstzell w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb
 Schweighausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn